Лесна́я Поля́на — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Сибирского сельсовета.

География 
Посёлок расположен на равнинной местности, в лесостепной зоне.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110 – 115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 мм.

 Уличная сеть

В посёлке 3 улицы: Молодёжная, Центральная и Новая .

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 23 км.
 краевого центра Барнаул: 24 км.

 Ближайшие населенные пункты

Костяки 2 км, Сибирский 3 км, Повалиха 7 км, Лесной 7 км, Кислуха (посёлок) 7 км, Октябрьское 8 км, Рогуличный 9 км.

Население

История 
Посёлок появился во время становления советской власти, в период повсеместного образования коммун в Барнаульском уезде – 20 годы XX века . Точная дата основания посёлка документально не установлена.

Инфраструктура 
Коммунальные, образовательные, медицинские и иные услуги жители Лесной Поляны получают в административном центре — посёлке Сибирский.

Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог. Ближайшая крупная железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Достопримечательности

В посёлке Лесная Поляна создан Музей Русской печки, в котором регулярно проходят мероприятия, посвящённые искусству приготовления пищи в печи, а также рассказывается о её значении в русской культуре. Музей появился в результате участия его создателей в конкурсе проектов на получение финансовой поддержки в рамках Проекта «Искры надежды для российских деревень», реализуемого Экоцентром «Заповедники» (Москва) и Алтае-Саянским горным партнерством (Горно-Алтайск) при софинансировании Европейского союза.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)